Турік Микола Антонович (1913—1998) — інженер-конструктор, директор Ворошиловградського тепловозобудівного заводу, Герой Соціалістичної Праці.
 Турік Олексій Миколайович (* 1995) — російський футболіст.

Турік — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.
 Турік — потік в окрузі Ружомберок.